Partido da Independência e do Trabalho
PIT (manobra)
Pit (Kid Icarus)
Rio Pit

Veja também
Pitt

Desambiguação